Urba, album du groupe Tri Yann (1978)
 Affaire Urba,  concernant le financement occulte du Parti Socialiste français (1987 - 1989)